Остлер (англ., нем. Ostler) — фамилия.

Известные носители 
  (1921—1988) — немецкий бобслеист, чемпион мира (1951) и Олимпийских игр (1952) в двойках и четвёрках.
  (род. 1970) — британский крикетчик, победитель Чемпионата графств (1994, 1995) и турниров NatWest Trophy (1993, 1995), AXA League (1994, 1997) и Benson & Hedges Cup (1994, 2002) в составе команды Уорикшира.
  (род. 1948) — австрийская фигуристка, участница зимних Олимпийских игр (1964).
  (1876—1944) — новозеландский фермер и юрист, судья Верховного суда Новой Зеландии (с 1925).

См. также